Пилль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Курт Костенцер (местный блок).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Тироля